Cossus Cornelius Lentulus ist der Name folgender Personen:

* Cossus Cornelius Lentulus (Konsul 1 v. Chr.), römischer Konsul des Jahres 1 v. Chr.
 Cossus Cornelius Lentulus (Konsul 25), römischer Konsul des Jahres 25
 Cossus Cornelius Lentulus (Konsul 60), römischer Konsul des Jahres 60